Hualian ist:

 eine alternative Schreibweise für die Stadt Hualien auf der Insel Taiwan;
 eine alternative Schreibweise für den Landkreis Hualien in Taiwan;
 das Dorf Hualian (华莲村) der Großgemeinde Baofan im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Hualian (Baofan);
 das Dorf Hualian (华联村) der Großgemeinde Xitang im Kreis Jiashan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Hualian (Xitang).